Pour l'amour de Philæ est un roman de Christian Jacq publié en 1990

Résumé 

Vers 530, Isis est la supérieure du temple de Philæ sur une île du Nil, qui résiste au christianisme en continuant à pratiquer les rites de l'Égypte antique. Sabni, un jeune homme de la communauté et ami d'enfance de l'évêque Théodore, essaie en vain de négocier la paix entre Philæ et Éléphantine. De retour, il devient chef du temple et tombe amoureux d'Isis. Le soir de la mort du père d'Isis (donc l'ancien chef) arrive un jeune homme, Chrestos voulant appartenir à la communauté . Sabni épouse Isis. Isis finit par donner à l'évêque une attestation que l'île appartient à sa communauté, et intervient pour que la crue du Nil soit plus importante et nourrisse Éléphantine. Les Blemmyes, guerriers nubiens, pillent Éléphantine. Sabni vend des bijoux à un banquier. Éléphantine est entourée de péages. Chrestos, accusé de vol à Éléphantine, se suicide. Théodore signe une paix de cent ans avec les Nubiens puis transforme Philæ en église. 

Christian Jacq
Index égyptologique
Roman historique français
Roman historique se déroulant dans l'Égypte antique
Roman français paru en 1990
Roman se déroulant au haut Moyen Âge